Bonati è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bonada, Bonato, Bonatti, Bonatto.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente nel milanese, nel bergamasco, in Emilia e in Liguria.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Bonato o da Bono (che lo accomunerebbe a Boni) o ancora dal toponimo Bonate.

In Italia conta circa 865 presenze.

La variante Bonada è piemontese; Bonato è veneto, trentino e del nord della Lombardia; Bonatti compare in Emilia e Lombardia; Bonatto è torinese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani